Но́ам Тибо́н (; род. , Цора, Израиль) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля; в последней должности: командир Северного корпуса армии (с января 2012 года по февраль 2015 года).

Биография 
Ноам Тибон родился в 1962 году в кибуце Цора около города Бейт-Шемеш, Израиль.

Семья и ранние годы 
Родители Тибона, Йоав и Ализа Тибон, в прошлом служившие в «Пальмахе», входили в число основателей кибуца Цора.

Йоав Тибон, в разные периоды исполнявший должности главы регионального совета Гизо и заместителя главы регионального совета Мате-Йехуда, родился в семьей доктора Иммануэля Пеппермана, одного из основателей Национальной библиотеки Израиля, и доктора Йолан Эдлиц Пепперман. Фамилия «Тибон» была взята Иммануэлем Пепперманом в честь средневекового переводчика Йехуды ибн Тибона.

Ализа Тибон (урождённая Крафт), была дочерью Вернера Крафта (1896—1991), жившего в Иерусалиме немецкоязычного писателя.

Учился в региональной средней школе в кибуце Гиват-Бренер, а затем провёл год в городе Арад в должности инструктора молодёжной организации «Ха-ноар ха-овед ве-ха-ломед» ().

Военная карьера 
В 1981 году Тибон был призван на службу в Армии обороны Израиля. Начал службу в специальном подразделении «Сайерет Маткаль». В 1982 году принял участие в Ливанской войне, помимо прочего в боях с сирийским спецназом и в прорыве в Бейрут.

Тибон уволился в запас в звании старшего сержанта в 1984 году, но в 1987 году вернулся на службу в «Сайерет Маткаль». Принимал участие в многочисленных операциях подразделения, большая часть из них на территории Ливана.

В качестве особого исключения Тибону было присвоено офицерское звание без выхода на офицерские курсы, и он получил под своё командование отряд подразделения. По окончании должности вышел в годовой отпуск за свой счёт, работал в компании по прокладке линий связи «Гилтек», а затем вернулся в «Сайерет Маткаль» и возглавил роту подразделения.

В 1990 году перешёл в бригаду «Цанханим», где был назначен заместителем командира 890-го батальона бригады (батальон «Эфа» ( эф’э́)), а в 1993 году возглавил 202-й батальон бригады (батальон «Гадюка» ( це́фа)).

В 1995 году перешёл на должность инструктора в Командно-штабном колледже Армии обороны Израиля, но был вынужден вернуться на должность командира 202-го батальона вследствие ранения своего преемника, подполковника Хагая Мордехая. В 1996 году был назначен заместителем командира бригады «Цанханим». В 1997 году вышел на учёбу в школе морской пехоты США в Куантико, Виргиния.

В 1998 году Тибон возглавил территориальную бригаду «Эцион» (), а в октябре 1999 года был назначен командиром территориальной бригады «Йехуда» () (командовал бригадой также в ходе операции «Защитная стена»).

В июле 2002 года был назначен командиром бригады «Нахаль».

В августе 2004 года стал главой Отделения кадров () в Командовании сухопутных войск, а в декабре 2006 года был назначен Главным офицером пехотных и десантных войск ().

5 июля 2007 года был Тибон назначен командиром территориальной дивизии Иудеи и Самарии.

Период командования Тибона был отмечен значительным снижением количества терактов на Западном берегу реки Иордан, как и объёма террористической деятельности, исходящей из Западного берега реки Иордан на территорию Израиля. При этом достиг значительных успехов процесс укрепления сотрудничества между израильскими властями и Палестинской национальной администрацией в гражданской сфере и в сфере безопасности.

Отношения Тибона в должности командира дивизии с кругами еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан были крайне напряжёнными. Несмотря на весьма близкие отношения с поселенцами в период командования бригадами «Эцион» и «Йехуда», доходившими до стоивших Тибону выговорами выступлений политического характера с позиций поселенцев, отношения Тибона с поселенцами начали ухудшаться после операции по эвакуации незаконного поселенческого форпоста «Гива 26» в марте 2003 года, которую он возглавил в должности командира бригады «Нахаль», и дошли до пика после вступления Тибона в должность комдива, в которой он возглавил ряд операций по эвакуации незаконных форпостов, включая «Шхунат-Шалхевет» (заселённая поселенцами территория розничного рынка в Хевроне) в августе 2007 года, форпост «Яд-Яир» в сентябре 2008 года и, месяц спустя, форпост «Хават-Федерман», где проживал крайне радикальный активист Ноам Федерман со своей семьёй.
У дома Тибона неоднократно проходили демонстрации радикальных активистов, соседям Тибона рассылались листовки с оскорблениями в его адрес, сам Тибон и его семья подвергались домогательствам.

7 октября 2009 года Тибон передал командование дивизией бригадному генералу Ницану Алону и был назначен командиром Командно-штабного колледжа Армии обороны Израиля (). Исполнял эту должность до ноября 2011 года, а затем возглавил назначенную Начальником Генштаба команду по разработке оперативного ответа угрозе похищения солдат боевиками палестинских организаций, основываясь, помимо прочего, на уроках похищения солдата Гилада Шалита.

15 декабря 2011 года было объявлено о решении назначить Тибона командиром Северного корпуса, предназначенного служить связующим звеном между командованием Северного военного округа Израиля с боевыми дивизиями в случае развёртывания боевых действий на северном фронте Израиля, на смену генерал-майору Ишаю Беру. 19 января 2012 года Тибону было присвоено звание генерал-майора, и он вступил на пост командира корпуса. Вследствие операции «Нерушимая скала» на Тибона была также возложена координация внутреннего расследования Генштаба в отношении инцидентов, связанных с нанесением военных ударов по гражданским целям в ходе операции.

Тибон исполнял должность командира Северного корпуса до 8 февраля 2015 года, передав ее генерал-майору Тамиру Хайману накануне выхода в запас из армии.

После выхода в запас 
В феврале 2016 года Тибон начал исполнять на общественных началах должность председателя управления «Город, мир и туризм» ( Ир Олам ве-Таярут) муниципалитета Тель-Авив-Яффа, занимающегося проектами в сфере туризма и экономического развития города Тель-Авив-Яффа и позиционированием города в качестве центра предпринимательства и инноваций и ведущего туристического направления.

После выхода в запас из армии до декабря 2020 года был генеральным директором израильской стартап-компании Tracense Systems.

Также входит в качестве внешнего директора в совет директоров израильской строительной компании Villar International.

В начале 2022 года возглавлял команду специалистов в рамках внутреннего армейского расследования инцидента, приведшего к гибели в подразделении «Эгоз», приведшего к гибели двух офицеров подразделения вследствие огня по своим.

Также возглавляет комитет по присуждению премии имени Игаля Алона организации «Ассоциация поколения Пальмах».

Образование и личная жизнь 
За время службы в армии Тибон получил степень бакалавра Хайфского университета в области истории и степень магистра Гарвардского университета в области государственного управления (проходил обучение в Гарвардском университете в рамках программы Фонда Векснера). Также окончил учёбу в Командно-штабном колледже Армии обороны Израиля.

Во время службы Тибон покинул кибуц Цора, в котором он вырос; в ранние годы он жил в поселении Абирим в Галилее, затем переехал в Кфар-Врадим, по возвращении из США в 1998 году поселился в Маалот, а ныне проживает в квартале Хадар-Йосеф в Тель-Авиве.

Женат на докторе Галит Мир-Тибон, родившейся в тот же день, что и Тибон, в кибуце Квуцат-Шиллер в семье уроженца кибуца и репатриантки, пережившей Холокост в Румынии. Тибон и его жена познакомились в школе на уроках литературы, которую им преподавал писатель Амос Оз. Жена Тибона работала директором школ «ОРТ» в Маалот и Бат-Яме, затем получила докторскую степень за диссертацию о Холокосте в Румынии и занялась писательской карьерой. У пары двое детей: Амир (журналист) и Ори (военный врач).

Публикации 
 תא"ל נעם תיבון 1953: השנה שבה עוצב צה"ל מערכות 438, אוגוסט 2011 (Бригадный генерал Ноам Тибон, «1953: год, в котором сформировалась Армия обороны Израиля», «Маарахот» № 438 (август 2011)) ()

Ссылки 
 Биография, на сайте Армии обороны Израиля (29.10.12) ()
 Сообщение о решении о назначении Тибона на пост командира Корпуса Генштаба и биографическая справка, на сайте Армии обороны Израиля (15.12.11) ()
 Биография, на сайте некоммерческого партнёрства по увековечиванию памяти павших бойцов бригады «Нахаль» ()
 אביחי בקר דרך נועם הארץ, 5.5.00 (Авихай Бекер, «Путь Ноама», «Га-Арец» (5.5.00)), копия статьи на сайте fresh.co.il () — биографическое описание
 Видеоролик речи Ноама Тибона на 7-й конференции по национальной безопасности (25.5.11)
 Видеоролик выступления Ноама Тибона в период командования бригады «Нахаль» на тему службы израильских солдат на Западном берегу реки Иордан (начиная с 51:49)

Примечания 

Генерал-майоры (Израиль)
Выпускники Хайфского университета
Выпускники Гарвардского университета
Командиры бригады «Нахаль»
Командиры дивизии Иудеи и Самарии